Павлы́чко () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Павлычко, Дмитрий Васильевич (1929—2023) — украинский поэт, переводчик, литературный критик, политический деятель, дипломат.
 Павлычко, Соломия Дмитриевна (1958—1999) — украинский литературовед, историк литературы, переводчица; дочь Д. В. Павлычко.